Ara, papiga
 Ara (Nova Kaledonija), pleme